Эдоардо Мортара (; ) — автогонщик, по ходу своей карьеры представлявший на соревнованиях Италию и Швейцарию. Двукратный победитель Гран-при Макао Ф3; чемпион Евросерии Ф3 (2010).

Общая информация 
У Эдоардо двойное франко-итальянское гражданство, однако выступает на соревнованиях он под флагом Италии.

Спортивная карьера 
В 12 лет, Эдоардо, вместе со своим старшим братом Габриэлем, впервые попробовал себя за рулём карта. Быстро освоив технику уроженцы Швейцарии начали участвовать в различных чемпионатах: сначала внутриитальянских, а затем и общеевропейских. Добиваясь локальных побед они вскоре перешли в старшие классы подобных гонок, участвуя в чемпионате Европы по гонкам в Формуле А. Позже Габриэль выбрал карьеру авиатора и перестал участвовать в гонках, а Эдоардо в 2003 году дебютировал в чемпионате мира в категории Формула-А.

В 2006 году Эдоардо переходит в гонки формульного типа. Первой подобной машиной для него становится Tatuus FR2000, в которой он выступает в итальянском и европейском чемпионате двухлитрового чемпионата Формулы-Рено. Постепенно набираясь опыта итальянец к концу года борется за подиумные позиции.

Не задерживаясь долго в Формуле-Рено он уже в 2007 году переходит в Формулу-3, подписав контракт с одной из команд её евросерии. Сезон начинается весьма многообещающе: в первых гонках Мортара регулярно финиширует в очковой зоне, а на втором этапе одерживает свою первую победу. Однако в дальнейшем итальянец надолго попадает в полосу неудач и заканчивает сезон лишь на восьмой строчке. На следующий год уровень результатов Эдоардо возрастает: он регулярно финиширует на подиумных позициях и некоторое время уверенно лидирует в личном зачёте, но затем результаты вновь резко падают и 15-очковое лидерство к концу сезона превращается в 36-очковое отставание от лидера. Хорошо хоть удаётся отстаять вице-чемпионское звание. В этом же году Мортара финиширует вторым в Гран-при Макао.

В 2009 году Эдоардо пробует себя в GP2 и 3,5-литровой Формуле-Рено. но добивается лишь локальных успехов, выступая от гонки к гонке весьма нестабильно: в GP2 он, например, на стартовом этапе основного первенства сразу дважды финишировал в очковой зоне, а затем, за весь оставшийся сезон, повторил это достижение лишь трижды. Найти финансирования на продолжение участия в подобного уровня чемпионатах не удаётся и Мортара возвращается обратно в Евросерию Ф3.

После нескольких гонок в Европе в 2009 году он в третий раз приезжает в Макао, где на этот раз ему удаётся победить, переборов в основной гонке Жана-Карла Верне. На следующий год в евросерии почти нет никого из его былых конкурентов и Мортара без труда завоёвывает титул, доминируя в субботних стартах. В конце сезона он становится двукратным победителем Гран-при Макао Ф3.

Найти себе место где-то в более сильных «формулических» чемпионатах не удаётся и Эдоардо принимает предложение Audi стать одним из её пилотов в DTM. Мортара постепенно находит общий язык с новой для него техникой и к концу сезона не только несколько раз финиширует в очковой зоне, но и периодически поднимается на подиум. В 2012 году приходит первая победа в гонке серии. Выступления стабилизируются и к концу года итальянец выходит на пятое место в личном зачёте (и второе среди пилотов Audi).

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Евросерия Формулы-3 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.В верхней строчке показаны результаты субботних гонок, в нижней — воскресных.

Формула E

Результаты выступлений в DTM 

† — не финишировал, но был классифицирован, так как проехал более 75% всей дистанции гонки.

Интересные факты 
У Эдоардо был известный старший брат, Габриэль Мортара (; род. 10 января 1982 года, Лозанна, Швейцария) — итальянский и швейцарский пилот гражданской авиации, командир воздушного судна. С 19 по 21 марта 2010 года он совершил самый быстрый в истории авиации кругосветный перелёт на самолёте Rockwell Sabreliner 65, в категории летальных аппаратов массой 9000-12000 кг.
Погиб в дорожной аварии 23 мая 2019 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

Родившиеся в Женеве
Картингисты
Автогонщики Италии
Автогонщики Швейцарии
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты GP2 Asia
Пилоты GP2 из Италии
Пилоты DTM из Италии
Пилоты Формулы E из Швейцарии
Победители гонок Формулы E